Абаска́ль () — испанская фамилия. Известные носители:

 Абаскаль, Алехандро (род. 1952) — испанский моряк.
 Абаскаль, Гильермо (род. 1989) — испанский футболист, тренер.
 Абаскаль, Карлос Мария Карранса (род. 1949) — мексиканский государственный секретарь.
 Абаскаль, Рикардо Гутьеррес (1888—1963) — испанский искусствовед.
 Абаскаль, Сальвадор (1910—2000) — мексиканский политик.
 Абаскаль, Сантьяго (род. 1976) — испанский политик.

Женщины 
 Абаскаль, Адриана (род. 1970) — мексиканская модель.
 Абаскаль, Нати (род. 1943) — испанская модель.
 Абаскаль Сильвия (род. 1979) — испанская актриса.